Simonet ist der Familienname folgender Personen:

 Claude Simonet (1930–2023), französischer Fußballspieler und Fußballfunktionär
 Denis Simonet (* 1985), Schweizer Politiker (Piratenpartei)
 Diego Simonet (* 1989), argentinischer Handballspieler
 Enrique Simonet (1866–1927), spanischer Maler
 Henri Simonet (1931–1996), belgischer Politiker
 Jacques Simonet (1963–2007), belgischer Politiker (MR)
 Jean Simonet (* 1927), belgischer Marathonläufer 
 Livio Simonet (* 1998), Schweizer Skirennfahrer
 Mathieu Simonet (* 1975), französischer Schauspieler, Regisseur und Filmproduzent
 Pablo Simonet (* 1992), argentinischer Handballspieler 
 Sandro Simonet (* 1995), Schweizer Skirennfahrer
 Sebastián Simonet (* 1986), argentinischer Handballspieler

Siehe auch:
 Symonette
 Regierung Simonet